Смоляко́в — фамилия, топоним:

Известные носители фамилии 
 Смоляков, Абрам Ефимович (1908—1943) — советский артиллерист, Герой Советского Союза.
 Смоляков, Андрей Игоревич (род. 1958) — советский и российский актёр.
 Смоляков, Леонид Яковлевич (род. 1942) — российский дипломат, топ-менеджер.
 Смоляков, Юрий Тимофеевич (род. 1941) — советский фехтовальщик.

 Смолякова, Наталья Ивановна (род. 1968) — советская и российская футболистка.

Топоним 
 Смоляков — посёлок, Могилёвская область, Белоруссия.

См. также 
 Смолячков
 Смоляково
 Смоляк